Соревнование по футболу с семью спортсменами в команде на летних Паралимпийских играх 2008 проходили с 8 сентября по 16 сентября 2008 года на стадионе для игры в хоккей на траве. В этом виде спорта разыгран один комплект медалей. Спортсмены имеют нарушения опорно-двигательного аппарата, связанные с церебральным параличом.

Формат соревнований 
8 команд разбиты на 2 группы (группа А и группа В). В каждой группе проходят матчи по круговой системе. Лучшие 2 команды в каждой группе проходят в полуфинал, а остальные команды принимают участие в утешительных матчах за пятое-восьиое место. Один матч состоит из двух таймов по 30 минут.

Результаты соревнований

Календарь игр и результаты

Групповой этап

Группа А

Группа В

Утешительные матчи

Полуфинал

Матч за бронзу

Финал

Бомбардиры 
Список спортсменов, забивших более 3 голов. Количество голов забитых с пенальти указанно в скобках.

 8 голов
  Каримжаден Абдолреза

 7 голов
  Куваев Андрей
  Шкварло Иван

 6 голов
  Антонюк Владимир
  Борисов Павел

 5 голов
  Баркер Михаэль
  Дутко Тарас

 4 гола
  Джимистаришвили Мамука
  ван Кемпен Хендрикус
  Пономарёв Денис
  Потехин Иван
  Шевчук Анатолий

Церемония награждения 
Церемония награждения победителей прошла 16 сентября в 18:00.

См. также 
 Календарь и результаты на официальном сайте Игр

Соревнования на летних Паралимпийских играх 2008
Футбол 7×7 на летних Паралимпийских играх